Boott kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis M.B. Boott
 William Boott

Robotskapade auktorsförkortningar